fajerka – element płyty kuchennej
 fajerka – rodzaj spirytusowego palnika wprowadzonego za panowania Augusta III w celu podgrzewania potraw długo stojących na stole

Przypisy